Elitserien 1994/1995 kan syfta på:

Elitserien i basket för damer 1994/1995
Elitserien i bordtennis för herrar 1994/1995
Elitserien i bordtennis för damer 1994/1995
Elitserien i handboll för herrar 1994/1995
Elitserien i handboll för damer 1994/1995
Elitserien i ishockey 1994/1995
Elitserien i bandy 1994/1995
Elitserien i volleyboll för herrar 1994/1995
Elitserien i volleyboll för damer 1994/1995